Hovs landskommun kan syfta på:
Hovs landskommun, Skåne  – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
Hovs landskommun, Älvsborgs län – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
Hovs landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951